Saint-Louet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Louet-sur-Seulles, departementet Calvados i regionen Normandie,                                                 
 Saint-Louet-sur-Vire, departementet Manche i regionen Normandie,